Герб острова Святой Елены, впервые введённый 30 января 1984 года, представляет собой щит, в золотой главе которого изображена ржанка Острова Святой Елены семейства ржанковые, которая является местным эндемиком. В лазоревом поле щита изображено парусное судно на фоне скалистого берега, взятое из колониальной печати острова.

Над щитом располагается шлем, морская корона и Святая Елена с крестом и цветком в руках. В основании герба национальный девиз Loyal and unshakable.

Герб острова Святой Елены не используется на зависимых территориях острова Святой Елены. На островах Тристан-да-Кунья используется герб островов Тристан-да-Кунья, а на острове Вознесения — герб Великобритании.

Символика

Примечания 

о. Святой Елены
Государственные символы острова Святой Елены
Гербы Великобритании
Гербы с морскими коронами
Гербы с изображением птиц
Гербы с изображением парусного судна
Гербы с изображением святых